Municipio de Elba puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elba (condado de Knox, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Elba (condado de Gratiot, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gratiot.
 Municipio de Elba (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.
 Municipio de Elba (condado de Winona, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.